Oriamendi ist

 der Schauplatz einer Schlacht des Ersten Carlistenkriegs, welche 1837 stattfand, siehe Carlismus,
 als „Marcha de Oriamendi“ die Hymne der carlistischen Bewegung, siehe Marcha de Oriamendi.